Osredak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica
 Osredak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Stanari
 Osredak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš
 Osredak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Gornji Vakuf-Uskoplje
 Osredak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w mieście Cazin
 Osredak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w mieście Zenica
 Osredak – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Krupa na Uni